|-
| 74101 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74102 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74103 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74104 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74105 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74106 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74107 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74108 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74109 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74110 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74111 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74112 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74113 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74114 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74115 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74116 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74117 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74118 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74119 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74120 - || || 20 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74121 - || || 28 d'agost, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 74122 - || || 27 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74123 - || || 28 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74124 - || || 30 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74125 - || || 26 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74126 - || || 23 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74127 - || || 23 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74128 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74129 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74130 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74131 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74132 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74133 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74134 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74135 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74136 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74137 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74138 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74139 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74140 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74141 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74142 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74143 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74144 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74145 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74146 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74147 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74148 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74149 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74150 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74151 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74152 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74153 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74154 - || || 28 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74155 - || || 28 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74156 - || || 19 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74157 - || || 19 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74158 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74159 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74160 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74161 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74162 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74163 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74164 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74165 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74166 - || || 19 d'agost, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 74167 - || || 15 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 74168 - || || 15 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 74169 - || || 13 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74170 - || || 13 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74171 - || || 13 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74172 - || || 12 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74173 - || || 12 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74174 - || || 13 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74175 - || || 13 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74176 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74177 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74178 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74179 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74180 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74181 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74182 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74183 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74184 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74185 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74186 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74187 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74188 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74189 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74190 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74191 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74192 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74193 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74194 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74195 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74196 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74197 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74198 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74199 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74200 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
4